La palabra stahl significa acero en alemán.

Con el apellido Stahl son conocidas diferentes personas:

 Christian Ernst Stahl, botánico alemán.
 Agustín Stahl, médico y científico puertorriqueño.
 Georg Stahl, médico y químico alemán.
 Nick Stahl, actor estadounidense.
 Armin Mueller-Stahl, actor alemán.
 Hermanos Stahl, pioneros del cine.
 Franz Stahl, guitarrista estadounidense.
 Franklin Stahl, biólogo molecular estadounidense.
 Fredrika Stahl, cantante sueca. 
 John M. Stahl, director y productor de cine estadounidense.